Онопрієнко Олександр Данилович (9 грудня 1954 року, село Дейкалівка Зіньківського району Полтавської області) — фахівець у галузі економічної безпеки України, кандидат економічних наук (1991).

Закінчив Донецький політехнічний технікум (1974), Львівське вище військово-політичне училище (1978). 

У 1978—1985 роках — військова служба у Далекосхідному військовому окрузі.

У 1985—1991 роках навчався у Військово-політичній академії (м. Москва), закінчив ад'юнктуру при ній.

1991—1992 роки — старший викладач Ярославського вищого військового фінансового училища.

1992—1994 роки — старший науковий співробітник Центру оперативно-стратегічних досліджень Міністерства оборони України. В цей час був слухачем навчальних курсів «Оборонна політика забезпечення миру і безпеки» (РЕНД Корпорейшн та Американська Асоціація сприяння розвитку науки, м. Київ) та «Економіка навколишнього середовища» (Агентство навколишнього середовища США м. Київ).

1994—1996 роки — заступник начальника управління, начальник управління економічного забезпечення штабу Цивільної оборони України.

1996—2000 роки — начальник управління економіки і фінансів (потім — Департаменту економіки і фінансів) МНС України. В 1997 році був на Вищих міжнародних курсах «Військова підтримка цивільними установами» (м. Лос-Анджелес, США).

2001—2004 роки — доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету.

2004—2006 роки — заступник (перший заступник) директора Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України.

З 2006 року — провідний науковий співробітник НДІ ГРУ Міноборони, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету.

Полковник запасу.

Основні праці 
 Оноприенко А. Д. Перестройка финансово-кредитной системы и укрепление экономических основ обороноспособности социалистического государства: (На примере СССР). Автореферат
 Онопрієнко О. Д., Плосконос Г. М. Економічні наслідки чорнобильської катастрофи// Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2002». — Київ: НАУ, 2002. — Т. 5. — С. 51.13-51.14. — С. 51.14. Опис
 Онопрієнко О. Д. Інституціональні проблеми розвитку української економіки / О. Д. Онопрієнко, В. Вольвах, Д. О. Онопрієнко // Стратегія розвитку України. — 2016. — № 1. — С. 103—107.

Посилання 
 Навчально-методичні матеріали

Література 
 Онопрієнко Олександр Данилович // Яременко Л. В., Яременко О. І. Дейкалівка: моє село, для мене ти єдине… — Гадяч: видавництво «Гадяч», — 2012. — С. 140—141. ISBN 978-567-045-3

Уродженці Дейкалівки
Українські економісти
Українські фінансисти
Кандидати економічних наук